Change — пятый студийный альбом поп-группы Sugababes, вышедший в 2007 году.

Список композиций 
 About You Now
 Never Gonna Dance Again
 Denial
 My Love Is Pink
 Change
 Back When
 Surprise
 Back Down
 Mended By You
 3 Spoons Of Suga Bonus track
 Open The Door
 Undignified

Участники записи 
 Кейша Бьюкенен
 Хайди Рэйндж
 Амелл Берраба

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы

 
 

Альбомы Sugababes
Альбомы Island Records
Альбомы, спродюсированные Dr. Luke